Colberg steht für:
 Bad Colberg, Ortsteil von Bad Colberg-Heldburg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Colberg, alte Schreibweise der pommerschen Stadt Kolberg, siehe Kołobrzeg
 Colberg, Theaterstück des Schriftstellers Paul Heyse, siehe Paul Heyse#Dramen
 Colberg (Schiff), preußisches Festungswachtschiff in den Jahren 1812 und 1813

Personen:
 Antje Fretwurst-Colberg (* 1940), deutsche Malerin und Grafikerin
 August Colberg (1829–1868), deutscher Pathologe und Hochschullehrer

 Christoph von Colberg (1776–1831), deutsch-polnischer Geodät
 Dorothee Colberg-Tjadens (1922–2004), deutsche Keramikerin und Politikerin (SPD)
 Ehregott Daniel Colberg (1659–1698), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Ehrenfried Christian Colberg (1729–1804), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Superintendent in Stralsund
 Erich Colberg (1901–1966), deutscher Lehrer und Wegbereiter des Schultheaters
 Frederick Colberg (1900–1965), US-amerikanischer Boxer 
 Frederik Colberg (* 1993), dänischer Badmintonspieler
 Hans Colberg (* 1921), dänischer Fußballspieler 
 Johann Ehrenfried Colberg (1759–1822), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Johann Friedrich Colberg (1693–1761), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Superintendent in Stralsund
 Johann Friedrich Colberg (Bauinspektor) (1750–1814), preußischer Bau-Inspektor
 Johannes Colberg (1623–1687), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Karl Colberg (1828–1882), deutscher Richter und Parlamentarier
 Otto Colberg (1870–1952), deutscher Bauingenieur
 Paul Colberg (1863–1926), deutscher Pianist und Komponist
 Rebekah Colberg (1918–1985), puerto-ricanische Sportlerin 
 Willy Colberg (1906–1986), deutscher Maler

Siehe auch:
 Collberg
 Kolberg
 Kollberg
 Kohlberg